Высоковский сельский округ

Владимирская область 

 Высоковский сельский округ Меленковского района (упразднён)
 Высоковский сельский округ Селивановского района (упразднён)

Калининградская область 

 Высоковский сельский округ Славского района (до 2008 года)

Кировская область 

 Высоковский сельский округ Юрьянского района (до 2012 года)
 Высоковский сельский округ Яранского района (упразднён)

Рязанская область 

 Высоковский сельский округ Рязанского района
 Высоковский сельский округ Сараевского района

Смоленская область 

 Высоковский сельский округ Ельнинского района (упразднён)
 Высоковский сельский округ Новодугинского района

Тверская область 

 Высоковский сельский округ Рамешковского района (до 2005 года)
 Высоковский сельский округ Торжокского района (до 2005 года)

Ярославская область 

 Высоковский сельский округ Большесельского района
 Высоковский сельский округ Борисоглебского района
 Высоковский сельский округ Некрасовского района